Гран-при Великобритании (также Гран-при Европы) 1964 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года. Гонка прошла 11 июля 1964 года на трассе Брэндс-Хэтч, впервые принимавшей этап чемпионата мира «Формулы-1».

Майк Спенс заменил в команде «Лотус» Питера Эранделла, получившего тяжёлые травмы в аварии в гонке «Формулы-2» за неделю до старта Гран-при. Пропустившая предыдущий этап команда «Scuderia Centro Sud» вернулась в чемпионат. Ричард Этвуд вышел на тренировки на полноприводном BRM, созданном командой в сотрудничестве с разработчиком полноприводных трансмиссий «Ferguson», но на старт гонки не вышел. Тревор Тейлор вывел на старт частный «Лотус» после того, как разбил на тренировках свой автомобиль BRP.

Джим Кларк завоевал поул и лидировал от старта до финиша, завоевав пятый в карьере и единственный в сезоне «большой шлем».

Квалификация

Гонка 

|}
Круги лидирования:

1–80 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
  
 

Гран-при Великобритании
Спорт в Великобритании в 1964 году
Июль 1964 года
События 11 июля